Соревнования по лёгкой атлетике в беге на 400 метров с барьерами среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 8 и 9 июля 2013 года на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты 
Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 Q - квалифицирована по месту в забеге
 q - квалифицирована по времени
 DNF - не пришла к финишу
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 ЛР - личный рекорд

Первый раунд

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Примечания 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013
Бег с барьерами